FMT steht als Abkürzung für:
 Fade mitigation techniques, siehe Fading (Elektrotechnik)
 Federação Moçambicana de Ténis, mosambikanischer Tennisverband
 Fernmeldetechnik
 Fernmeldeturm, ein meist röhrenförmiger Turm in schlanker Stahlbetonbauweise (vertikale Kragarmkonstruktion), von dem Hörfunk- oder Fernsehsignale ausgesendet werden
 Flugmodell und Technik, den Titel einer Fachzeitschrift für Flugzeugmodellbau
 FMT Gruppe, in Wels, OÖ, Konzern für Industriemontage und -service
 FrauenMediaTurm, eine von der Feministin Alice Schwarzer gegründete und im Kölner Bayenturm ansässige Stiftung zur Dokumentation von Frauenthemen
 Fäkaler Mikrobiomtransfer oder Fäkaler Mikrobiota-Transfer, siehe Stuhltransplantation

fmt steht für:
 Dateinamenserweiterung „Format File“ (*.fmt) in verschiedenen Datenbankprogrammen wie dBASE, MS Visual FoxPro oder Oracle
 format – ein zu den GNU Core Utilities gehörendes Unix-Kommando zur Textformatierung

Abkürzung